Посада — формально, адміністративно закріплене місце працівника в трудовому колективі, яке передбачає виконання логічно посадових обов'язків, посадові виконання і характер взаємовідносин.

Географія

Посада-де-Вальдеон () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Леон.

Населені пункти та їхні частини
 Посада — село в гміні Боґатиня Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Посада — село в гміні Пшитик Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Посада — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Посада — село в гміні Казімеж-Біскупі Конінського повіту Великопольського воєводства
 Посада — частина села Виґнанка в гміні Соснувка Більського повіту Люблінського воєводства
 Посада — частина села Ленкі-Мале в гміні Лютутув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Посада — частина села Вроновиці в гміні Ласьк Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Посада — частина села Соколово-Влосцянське в гміні Обрите Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Посада — частина села Попйолкі в гміні Збуйна Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Посада — частина села Ляс-Вінярський в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Посада — частина села Мосьциська-Мале в гміні Радошице Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Посада — частина села Залесе в гміні Пшедеч Кольського повіту Великопольського воєводства
 Посада — частина села Борувець у гміні Островіте Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Посада — частина села Рибно в гміні Пшедеч Кольського повіту Великопольського воєводства
 Посада — частина села Ґлувев у гміні Старе Място Конінського повіту Великопольського воєводства
 Посада — колонія в гміні Бруйце Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Посада — колонія в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Посада — осада в гміні Слупца Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Посада — лісова осада в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Посада — лісова осада в гміні Болеслав Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Посада — лісова осада в гміні Радошице Конецького повіту Свентокшиського воєводства

 Посада Гірна () чи Посада Риманівська () — село у Польщі.
 Посада Риботицька — село в Польщі (Підкарпатське воєводство, Перемишльський повіт, гміна Фредрополь).
 Посада Яслиська () — лемківське село у гміні Яслиська у Кросненському повіті Підкарпатського воєводства Польщі.

Посада (Румунія), Посада () — село у повіті Прахова в Румунії.

Посада-Новоміська — село в Україні, у Старосамбірському районі Львівської області.

Прізвище 

Посада () — прізвище, поширене в іспаномовних країнах. Утворене від posada — «готель», «постоялий двір».
 Хосе Ґвадалупе Посада, Хосе Ґвадалупе Посада (; 2 лютого 1852 — 20 січня 1913) — мексиканський гравер та ілюстратор.
 Ліна Посада (;  13 березня 1985) — колумбійська фотомодель і дизайнер, обличчя колумбійського бренду спідньої білизни Bésame.
 Луїс Посада Каррільєс (;  15 лютого 1928) — кубинський військовий, політичний супротивник Фіделя Кастро.

Див. також 
 Посад (значення)
 Посадас (значення)

Примітки